

Порядок начисления очков

Зачёт кубка мира

Мужчины 

Зимние виды спорта в сезоне 2000/2001
Кубок мира по горнолыжному спорту